Moremi est un village du Botswana.

Climat

Notes et références 

  Botswana Central Statistics Office
  Moremi Game Reserve accueil

Ville au Botswana